Die Liste der Mannschaftskader der Interclubs 2008/09 enthält alle Spieler, die in der belgischen Interclubs 2008/09 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während Bredenes erste Mannschaft mit 12 Spielern auskam, setzte der KSK 47 Eynatten 28 Spieler ein. Insgesamt kamen 212 Spieler zum Einsatz, von denen 10 alle Wettkämpfe mitspielten. Punktbeste Spieler mit jeweils 7,5 Punkten waren Luc Winants (Wirtzfeld), Thibaut Maenhout (Brügge), Thomas Huesmann (Eupen) und Linton Donovan (Bredene), wobei Winants und Maenhout je 9 Partien spielten, Huesmann und Donovan je 10.
Insgesamt erreichten 19 Spieler 100 %. Neben 11 Spielern, die je eine Partie spielten, waren dies Felix Klein (Eupen) mit 4 Punkten aus 4 Partien, Arkadi Rotstein (Wirtzfeld), Benjamin Tereick (Eynatten) mit je 3 Punkten aus 3 Partien, Michail Gurewitsch (Wirtzfeld), Robin Swinkels, Sven Forster (beide Eynatten), Soel Kartsev (Eupen) und Dharma Tjiam (Gent) mit je 2 Punkten aus 2 Partien.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2008); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2008); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2008; ARM = Armenien, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, BUL = Bulgarien, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, ISR = Israel, LAT = Lettland, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, MKD = Mazedonien, NED = Niederlande, POR = Portugal, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SRB = Serbien, TUR = Türkei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Schachfreunde Wirtzfeld

KSK 47 Eynatten

KSK Rochade Eupen-Kelmis

Cercle des Echecs de Charleroi

Vliegend Peerd Bredene II. Mannschaft

Borgerhoutse SK

Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez

Vliegend Peerd Bredene I. Mannschaft

Cercle Royal des Echecs de Liège et Echiquier Liègeois

Koninklijke Brugse Schaakkring

Royal Namur Echecs

Brussels Chess Club

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Übersicht beim belgischen Schachverband (französisch/ niederländisch)

Schach (Belgien)
Interclubs
Schach 2008
Schach 2009